Кристофер Такер (; род. ) — американский комедийный актёр, также выступающий в жанре cтендап. Наиболее известен ролью детектива Джеймса Картера в трилогии «Час пик», «Час пик 2» и «Час пик 3», а также по фильмам «Пятница», «Пятый элемент» и «Мой парень — псих».

Биография 
Родился 31 августа 1971 года в городе Атланте (Джорджия).

Младший сын Мэри Луиз Брайант и Норриса Такера. Его мать принимала активное участие в церковной работе, а его отец был независимым бизнесменом, который владел компанией, предоставляющей услуги по уборке. Окончил среднюю школу Коламбиа в Декатаре и переехал в Лос-Анджелес для начала карьеры комика. С детства увлекался футболом и боксом.

Карьера 
Первый успех пришёл к Такеру после того, как он сыграл одну из главных ролей в комедии «Пятница» режиссёра Ф. Гэри Грэя. Но зрители всего мира запомнили Криса Такера после «Пятого элемента» (1997) Люка Бессона. Именно персонаж Такера — самовлюблённый радиоведущий, напрочь лишённый скромности и тактичности и до чрезвычайности сексуально озабоченный, — оказался самым запоминающимся в ленте Бессона, затмив и суперположительных героев, и их невообразимо злобных противников. Это была настоящая победа Криса Такера: ведь на съёмочной площадке «Пятого элемента» ему пришлось работать с такими звёздами, как Брюс Уиллис, Гэри Олдмен, Милла Йовович и Иэн Холм.

Когда же в 1998 году на экраны вышел фильм Бретта Ратнера «Час пик», стало ясно, что успех Такера в «Пятом элементе» не был случайностью. После этого Крис Такер не появлялся на киноэкране три года, даже в «Следующей пятнице» (2000) Стива Карра — продолжении «Пятницы», прославившей актёра, — он не снимался.

В 2006 году Такер заключил контракт, по которому за участие в фильме «Час пик 3» он получал беспрецедентный гонорар — 25 миллионов долларов. Таким образом, Крис Такер стал тогда самым высокооплачиваемым голливудским актёром.

В 2012 году Крис снялся в фильме «Мой парень — псих».

Фильмография

Актёр

Исполнительный продюсер 
 1997 — Деньги решают всё

Награды и номинации 
 1996 — 3 номинации на премию «MTV Movie Awards» в категориях «Лучший прорыв», «Лучшая комедийная роль» и «Лучший экранный дуэт» (с Айс Кьюб) за фильм «Пятница» (1995).
 1998 — номинация на премию «Золотая малина» в категории «Худшая новая звезда» за фильм «Пятый элемент» (1997).
 1999 — премия «MTV Movie Awards» в категории «Лучший экранный дуэт» (с Джеки Чаном) за фильм «Час пик» (1998) и 2 номинации в категориях «Лучшая комедийная роль» и «Лучший бой».
 1999 — премия «Blockbuster Entertainment Awards» в категории «Лучший экшн-дуэт» (с Джеки Чаном) за фильм «Час пик» (1998).
 2002 — премия «MTV Movie Awards» в категории «Лучший бой» (с Джеки Чаном) за фильм «Час пик 2» (2001) и 3 номинации в категориях «Лучшая комедийная роль», «Лучший экранный дуэт» и «Best Musical Sequence».
 2002 — номинация на премию «Спутник» в категории «Лучший актёр игрового кино, комедии или мюзикла» за фильм «Час пик 2» (2001).
 2002 — премия «Teen Choice Awards» в категории «Лучший комедийный актёр» за фильм «Час пик 2» (2001).
 2008 — номинация на премию «MTV Movie Awards» в категории «Лучший бой» (с Джеки Чаном) за фильм «Час пик 3» (2007).
 2013 — номинация на «Премию Гильдии киноактёров США» в категории «Лучший актёрский состав в игровом кино».

Примечания

Ссылки 
 ChrisTucker.com — официальный сайт

Стендап-комики США